Појам Залока се може односити на:

 Залока (Шентруперт), насељено место у општини Шентруперт, Република Словенија
 Залока (притока Радомље), лева притока реке Радомље, Република Словенија;